Ferhad-paša Sokolović
Ferhad-paša (1484.)